Kabinett Gradnauer bezeichnet folgende Landesregierungen Sachsens während der Weimarer Republik unter Georg Gradnauer (SPD):
Kabinett Gradnauer I (1919)
Kabinett Gradnauer II (1919–1920)